Jumbo, som ofta är synonym för något extra stort, har flera betydelser:

Arter 
 Agelena jumbo, spindelart som beskrevs 1913
 Halictus jumbo, biart som beskrevs 1921
 Parotocinclus jumbo, fiskart som beskrevs 2002

Företag och varumärken 
 Jumbojet, synonym för flygplanstypen Boeing 747 
 Köpcentret Jumbo, köpcentrum norr om Helsingfors
 Jumbo (snabbköpskedja), snabbköpskedja i Nederländerna och Belgien
 Jumbo Stay, vandrarhem på Arlanda
 Jumbo Games, företag som tillverkar pussel och spel grundat 1853 
 Jumbotron, varumärkesnamn på en mycket stor VFD-skärm

Geografi 
 Jumbo Glacier, glaciär i Kanada
 Jumbo Lake, namn på ett flera sjöar

Kultur 
 Jumbo (proggrockband), italienskt proggrockband som 1972 släppte albumet Jumbo
 Jumbo (rockgrupp), rockgrupp från Mexiko
 General Jumbo, brittisk tecknad pojkhjälte publicerad åren 1953–1975
 "Jumbo (låt av Bee Geed)", låt av Bee Gees
 "Jumbo (låt av Underworld)", låt av Underworld
 Jumbo (seriefigur), seriefigur av Einar Norelius som publicerades på 1930, och 1940-talet 
 Jumbo, signatur för kåsören Gustaf Johansson (journalist)

Namn

Personer 
 Cush Jumbo, engelsk skådespelare och författare född 1985
 Joseph "Jumbo Joe" Thornton, kanadensisk ishockeyspelare född 1979

Djur 
 Jumbo, en mycket stor afrikansk elefant som blev populär på slutet av 1800-talet.

Se även 
 Mumbo Jumbo, engelskt uttryck med flera betydelser